Хегер ( — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Хегер, Леош (род. 1948) — чешский политик, государственный деятель, педагог.
 Хегер, Роберт (1886—1978) — немецкий дирижёр и композитор.
 Хегер, Эдуард (род. 1976) — словацкий политик.

См. также 
 Хёгер